Leopold II. je ime več vladarjev:

 Leopold II. Babenberški (1050-1095), avstrijski vojvoda
 Leopold II. Toskanski (1797-1870), toskanski vojvoda
 Leopold II. Habsburško-Lotarinški (1747-1792), toskanski vojvoda in rimsko-nemški cesar
 Leopold II. Belgijski (1835-1909), belgijski kralj